Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es AEGON International férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a Jónátán Erlich–Andi Rám-páros volt, amely már a negyeddöntőben vereséget szenvedett a harmadik kiemelt Colin Fleming–Ross Hutchins-kettőstől. A két brit játékos az elődöntőt is megnyerte egy kétnaposra húzódó mérkőzésen, amely csütörtökön este szakadt félbe ellenfelük 7–6(3), 3–2-es vezetésénél, végül azonban 6–7(3), 6–4, [10–8]-ra Fleming és Hutchins nyert. Mindössze néhány órával később aztán, tehát még pénteken, az 1 óra 17 percig tartó döntőben 6–4, 6–3-ra legyőzték honfitársaikat, a szabadkártyás Jamie Delgado–Ken Skupski-duót is, megszerezve ezzel a tornagyőzelmet.

Fleming és Hutchins harmadik közös címüket szerezték meg, az előző szezonban Szentpéterváron, 2012 márciusában pedig Delray Beachben diadalmaskodtak.

Kiemeltek 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (első kör)
 Marcel Granollers /  Marc López (első kör)
 'Colin Fleming /  Ross Hutchins (győztesek)
 Treat Conrad Huey /  Oliver Marach (első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

F2